Сезон 1956 — 12-й сезон «Крыльев Советов», в том числе 2-й сезон во втором по значимости дивизионе СССР. Предсезонную подготовку команда провела в Душанбе и Адлере.

Статистика сезона 
Главные статистические показатели сезона
 84 гола за сезон — это новый рекорд команды.

Изменения в составе 

Пришли

Ушли

Чемпионат СССР 

турнирная таблица

матчи

Игры и голы 

|-
!colspan=8style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=8style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=8style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=8style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|}

Примечания 

1956
Крылья Советов